Azara kan avse:

Azara (växter) – ett släkte av videväxter

Personer
Félix de Azara –  en spansk brigadgeneral
 Azara (auktor) – en auktorförkortninmg för Félix de Azara
José Nicolás de Azara – en spansk diplomat

Geografi

Argentina 

 Azara (ort), Misiones,

Spanien 

 Azara (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Azara (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar